Ljubija (Mozirje), en plaats in de Sloveense gemeente Mozirje
 Ljubija (Prijedor), en plaats in de gemeente Prijedor, Bosnië-Herzegovina